Trample the Weak, Hurdle the Dead è il quarto album in studio della band brutal death metal Skinless.

Tracce

Collegamenti esterni